

Sigle 
 Virtual Network Computing  – software di controllo remoto, servono per amministrare il proprio computer a distanza

Codici 
 VNC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Venice, Florida (Stati Uniti)
 VNC – vecchio codice valutario ISO 4217 del Đồng vietnamita (ora VND), valuta del Vietnam